Laval är ett efternamn.

Personer med efternamnet Laval eller de Laval
 De Laval, svensk adelsätt av franskt ursprung 
 Charles Laval (1862–1894), fransk målare 
 Ebba de Laval (1851–1944), svensk skolledare
 Erik de Laval (1888–1973), svensk modern femkampare och fäktare
 Georg de Laval (1812–1868), svenskmilitär och industriman
 Georg de Laval (idrottsman) (1883–1970), svensk modern femkampare
 Gustaf de Laval (1845–1913), svensk civilingenjör  och uppfinnare
 Jan de Laval (född 1948), svensk regissör och skådespelare 
 Jost de Laval (död 1585), tysk konstnär
 Karin de Laval (1894–1973), svensk översättare 
 Palne de Laval (1804–1883), svensk riksdagsman 
 Pierre Laval (1883–1945), fransk politiker